Анатолий Крюков:
 Крюков, Анатолий Георгиевич (1917-1984) — председатель исполкома Ульяновского горсовета депутатов, депутат ВС РСФСР 7-го созыва.
 Крюков, Анатолий Иванович — доктор химических наук, профессор.
 Крюков, Анатолий Михайлович (1924—2000) — Герой Социалистического Труда.